Paycheck (englisch „Gehaltsscheck“) steht für:

 Paycheck, Kurzgeschichte von Philip K. Dick (1953), siehe Zahltag (Kurzgeschichte)
 Paycheck – Die Abrechnung, US-amerikanischer Spielfilm (2003)
 Johnny Paycheck (1938–2003), US-amerikanischer Countrysänger

Siehe auch:
 Paychex